Willem van Oostervant (Den Haag, 5 april 1365 - Bouchain, 31 mei 1417) was als Willem VI graaf van Holland en Zeeland, als Willem II hertog van Beieren-Straubing en als Willem IV graaf van Henegouwen.

Hij was de zoon van Albrecht van Beieren en Margaretha van Brieg. Over zijn jeugd is weinig bekend. In 1404 nam hij het graafschap van Holland van zijn vader over. Vanwege de grote allure met bijpassende pracht en praal die hij van jongs af aan voerde, was Willem zwaar in de schulden geraakt en had veel van zijn domeinen, landen en heerlijkheden aan verscheidene leden van het ridderschap moeten verkopen of belenen. Zijn in 1406 aangestelde thesaurier en hofmeester, de Amsterdamse koopman Willem Eggert verloste hem echter in korte tijd van zijn schulden en zorgde ervoor dat de graaf alle verkochte en onderpande landen en goederen kon aflossen of weer terug kon kopen. Zelfs winst wist deze hofmeester voor zijn graaf te maken, zodat Willem VI een van de rijkste en machtigste vorsten van het Roomse rijk werd.

Graaf Willem verzette zich tegen zijn vader in de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Hij was mogelijk verantwoordelijk voor de moord op diens minnares Aleid van Poelgeest (1392). Vader en zoon verzoenden zich echter in 1394. In 1401 kwam Willem in conflict met Jan V van Arkel, een van zijn landheren, die hem niet meer wilde dienen: daaruit ontstonden de Arkelse Oorlogen. Na elf jaar kwam het Land van Arkel weer in Hollandse handen.

Hij overleed op 31 mei 1417 aan de complicaties van een hondenbeet. Zijn lichaam werd bijgezet in een bestaande graftombe in de Artois-kapel van de kerk van de Minderbroeders in Valenciennes.

Willem werd in 1417 opgevolgd door zijn dochter Jacoba.

Hij was getrouwd met Margaretha van Bourgondië (1374-1441), ze kregen één dochter:
 Jacoba van Beieren (1401-1436)

Naast zijn dochter had Willem VI nog een aantal bastaardkinderen:
 Eduard van Hoogwoud (ca. 1400-1458) heer van Hoogwoud, Aartswoud en baljuw van Holland.
 Beatrijs van Beieren (ca.1390/1400-1455), gehuwd met Jan van Woerden, Heer van Vliet (ca.1390 - 3 augustus 1424).
 Lodewijk (??-1440), heer van Vlissingen, Westkapelle en Domburg.

Orde van de Hollandse Tuin 
Willem VI stichtte de Orde van de Hollandse Tuin, waarschijnlijk als tegenwicht voor de ridderorde van zijn vader Albrecht.

Voorouders

Zie ook
Oostervant (Oosterbant)
Kasteel Paddenpoel

Graaf van Henegouwen
Graaf van Holland
Graaf van Zeeland
Hertog van Beieren
Huis Straubing-Holland
Holland, Willem VI